El término legado puede referirse, en Wikipedia:

 en derecho, a un legado, una forma de transmitir bienes o derechos tras la muerte de una persona (mortis causa);
 en computación, a un legado digital, una forma de transmitir tus compras digitales, como música, servicios u otro tipo de información en Internet, a una o varias personas designadas;
 en la milicia, al legado (legatus, en latín), un cargo militar del Imperio romano, encargado de comandar una legión romana;
 en la religión católica, a un legado apostólico, un representante del papa en misiones diplomáticas;
 en la lucha libre profesional, al equipo Legado.